Димитър Илиев Йосифов е български резбар и строител от XIX век, работил в Източна Македония.

Биография 
Димитър Илиев е роден в неврокопското село Каракьой в семейството на резбаря Илия Йосифов. Заедно с баща си също започва да се занимава с дърворезба. Сред делата му е иконостасът на църквата „Свети Димитър“ в Горна Козница, Кюстендилско.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Каракьой
Български дърворезбари
Йосифови